O Campeonato Primera B de 1995-96, oficialmente "Liga Concasa" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 6º edição do campeonato de futebol de segundo escalão de Colômbia. Os clubes jogavam em dois grupos partidas de ida e volta, na primeira fase. Na segunda fase os quatro melhores de cada grupo iriam a um octogonal de dois quadrangulares. Os dois melhores de cada grupo iriam para um quadrangular final. O primeiro colocado do quadrangular era o detentor do título e também era ascendido ao Campeonato Colombiano de Futebol de 1996-97. O último colocado era rebaixado para o Campeonato Colombiano de Futebol de 1996 - Terceira Divisão.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol - Segunda Divisão
Desporto na Colômbia em 1995
Desporto na Colômbia em 1996